Venere kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Venère, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Venere (ort i Italien, Abruzzo), Provincia dell' Aquila, 
 Venere (ort i Italien, Toscana), Province of Arezzo, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar